Personaggi
Tommaso Claps – giurista e scrittore lucano.
Elisa Claps – ragazza di Potenza il cui corpo è stato ritrovato in una chiesa 17 anni dopo la scomparsa.

altro
Clap skate – pattini di nuova concezione.